Nowickea är ett släkte av kermesbärsväxter. Nowickea ingår i familjen kermesbärsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kermesbärsväxter
Nowickea